Арсен Аваков
 Аваков Олександр Арсенович — український підприємець

 Авакова Світлана Іванівна — російська скульпторка